Le Río Napo est un affluent de l'Amazone qui prend sa source en Équateur ;
 La province de Napo est une subdivision de l'Équateur ;
 Napo est un district de la province de Maynas au Pérou ;
 Le xian de Napo est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Napo est un village de la province de Buriram en Thaïlande ;
 Napo est le pseudonyme du dessinateur argentin Antonio Mongiello.

Homonymie de toponyme